FJ peut faire référence à :
 ,
 les îles Fidji, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 .fj, le nom de domaine internet des îles Fidji,
 MBM FJ, une Formule 1,